Майк Роджерс (;  24 жовтня 1954, Калгарі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 77-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс» (НХЛ), «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ), «Гартфорд Вейлерс» (НХЛ), «Нью-Інгленд Вейлерс» (ВХА) та «Едмонтон Ойлерс» (ВХА).

Загалом провів 501 матч у НХЛ, включаючи 17 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Калгарі
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА‎
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»‎
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ